Чемпионат Румынии по футболу 1990/1991 — 74-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1990/1991
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 1990 году
Спорт в Румынии в 1991 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991